Sofía Carlota de Oldemburgo (Oldemburgo, 2 de febrero de 1879 - Westerstede, 29 de marzo de 1964) fue miembro de la Casa de Holstein-Gottorp. Ella era la única hija sobreviviente del gran duque Federico Augusto II de Oldemburgo y su primera esposa, la princesa Isabel Ana de Prusia.

Sofía Carlota (Lotte) es conocida por su matrimonio infeliz y muy publicitado con el príncipe Eitel Federico de Prusia, segundo hijo del emperador Guillermo II de Alemania. El matrimonio terminó en divorcio y Sofía se casaría unos años después con Harald von Hedemann, un ex policía.

Ancestros 

Princesas de Oldemburgo (Holstein-Gottorp)
Consortes de la casa de Holstein-Gottorp
Nobles alemanas del siglo XIX
Nobles alemanas del siglo XX